Schindlbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Schindlbeck (1891–1952), deutscher Landrat
 Markus Schindlbeck (* 1949), deutscher Ethnologe
 Robert Schindlbeck (1911–1999), deutscher Arzt und Standesvertreter

Siehe auch:
 Schindelbeck